Tioga County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Tioga County (New York)
Tioga County (Pennsylvania)